Тама́ра Михе́ева:
 Михеева, Тамара Витальевна (род. 1979) — русская детская писательница.
 Михеева, Тамара Емельяновна (1909—1981) — советская актриса. Заслуженная артистка РСФСР (1969).
 Михеева, Тамара Михайловна (род. 1938) — советский и белорусский биолог, заслуженный работник Белорусского государственного университета.